Okręty US Navy o nazwie USS "Keystone State":
 Pierwszy  był bocznokołowym parowcem. Nabyty przez US Navy w 1861 i sprzedany w 1865.
 Drugi  był byłym slupem wojennym "St. Louis". Otrzymał nową nazwę w 1904.
 Trzeci  jest pomocniczym żurawiem pływającym.

Keystone State